Ивановская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Невельском районе Псковской области России.

Административный центр — город Невель (до апреля 2015 года — деревня Иваново).

География 
Территория волости граничит на западе с Усть-Долысской и Плисской волостями, на юго-западе — с городом (городским поселением) Невель, на юге — с Артёмовской волостью Невельского района и Великолукским районом, на севере — с Новосокольническим районом.

На территории волости расположены озёра: Иван (18,0 км², глубиной до 15 м; с островами — 23,6 км²), состоящее из двух озёр — Большой Иван (15,4 км²) и Малый Иван (8,0 км²), Каратай (5,5 км², глубиной до 3,5 м), Воротно (5,0 км², глубиной до 5,8 м), Черствец или Черетвицы (2,4 км², глубиной до 25,5 м), Балаздынь (1,8 км², глубиной до 4,5 м), Воронино-Лахны или Ивановское или Козловское) (1,3 км², глубиной до 5,6 м), Верхитно (0,5 км², глубиной до 5 м) и др.

Население 

Суммарная численность населения Ивановской волости с упразднённой Голубоозерской волостью, объединённых в новообразованную Ивановскую волость, по состоянию на 1 января 2015 года составляла 2062 человека.

Населённые пункты 
В состав волости с апреля 2015 года входят 117 населённых пунктов, в том числе 1 станция — Горушки — и 116 деревень:

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Ивановский сельсовет был превращён в Ивановскую волость с центром в деревне Иваново.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах Ивановской и упразднённой Щербинской волостей было также создано муниципальное образование Ивановская волость со статусом сельского поселения (с центром в деревне Иваново) с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Невельский район со статусом муниципального района.

В состав Ивановской волости с января 1995 до апреля 2015 года входило 80 населённых пунктов, в том числе 79 деревень — Авдейково, Бараново, Березово, Бойдолово, Борисково, Боровички, Бусулаево, Ваулино, Верхитно, Власково, Воробьево, Голобово, Голодница, Голубы, Горушка, Горушки, Дёгтево, Друганово, Емельяниха, Заиванье, Заньково, Запросы, Иваново, Игнатково, Карьер-Изоча (Изоча, Карьер), Карулино, Кожемячкино, Козлово, Колки, Кокорево, Колесниково, Колпино, Коровчино, Корсаково, Кривоносово, Кубланово, Кудиново, Куракино, Кухарево, Лахны, Лежоново, Лобачево, Макулино, Марьино, Мацкевичи, Мичиновка, Нощино, Обухово, Паново, Пересеченки, Песок, Петрово, Плескушино, Поварни, Поздняково, Попки, Пруд, Пукино, Ровное, Рыкалево, Сапуны, Сеньково, Сереброво, Сорочино, Станки, Староселье, Старые Караваи, Стефаново, Сушнево, Сыроквашино, Татырино, Тетерьки, Точино, Трушково, Червяцово, Чупрово, Шапчино, Шарино, Щербино, — а также 1 станция — Горушки.

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года в состав Артёмовской волости 11 апреля 2015 года была включена упразднённая Голубоозерская волость, при этом центр укрупнённой волости был перенесён из деревни Иваново в город Невель.

Примечания 

Муниципальные образования Невельского района Псковской области
Сельские поселения Псковской области